La Rafale, tableau de Willem van de Velde le Jeune (1680)
 La Rafale, film français de Jacques de Baroncelli (1920)